Huisken ist der Familienname folgender Personen:

 Freerk Huisken (* 1941), deutscher Pädagoge, Publizist und Marxist
 Gerhard Huisken (* 1958), deutscher Mathematiker
 Hermann Huisken (1861–1899), deutscher Genre- und Militärmaler
 Jan Huisken (* 1974), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Huisgen